Найман (также Наймен) — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Найман, Анатолий Генрихович (1936—2022) — русский поэт, прозаик, переводчик.
 Найман, Майкл (род. 1944) — английский композитор-минималист, автор музыки к фильмам Питера Гринуэя.
 Найман, Сара (Сара Ануаровна Абиева; род. 1979) — казахстанская певица.
 Наймен, Стивен — американский горнолыжник.

Топоним

Киргизия 
 Найман — село в Сузакском районе Джалал-Абадской области.
 Найман — село в Араванском районе Ошской области.
 Найман — посёлок городского типа в Ноокатском районе Ошской области.

Китай 
 Найман-Ци — хошун в автономном районе Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики.

Россия 
 Найман — бывший аул в Шербакульском районе Омской области.
 Найман — село в Павловском районе Ульяновской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Найман — бывшее село в Джанкойском районе.
 Найман — бывшее село в Ленинском районе.
 Найман — прежнее название исчезнувшего села Червонное Белогорского района.
 Найман — прежнее название села Советское Джанкойского района.
 Найман — прежнее название села Абрикосовка Кировского района.
 Найман — прежнее название исчезнувшего села Южное Первомайского района.

Таджикистан 
 Найман — кишлак в Истаравшанском районе Согдийской области.
 Найман — кишлак в Исфаринском районе Согдийской области.

См. также 
 Онгар-Найман
 Тавкель-Найман
 Найманы
 Старые Найманы 
 Русские Найманы